Немецкие подводные лодки
U-64 (1916)
U-64 (1939)